Die Mistrovství republiky 1952 war die 22. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 9. März 1952 und endete am 30. November 1952.

Meister wurde ZSJ Sparta ČKD Sokolovo Prag.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die vier letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 ZSJ Vodotechna Teplice  ZSJ Ingstav Teplice
 ZSJ Škoda Pilsen  ZSJ ZVIL Plsen

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1952
Fußballsaison 1952